Björkhagen – quartiere di Stoccolma nel Söderort
 Björkhagen – stazione della metropolitana di Stoccolma